Sukamantri kan syfta på följande platser:

Indonesien 

 Desa Sukamantri (administrativ by i Indonesien, lat -6,79, long 107,19), Jawa Barat, 
 Desa Sukamantri (administrativ by i Indonesien, lat -6,76, long 107,88), Jawa Barat, 
 Desa Sukamantri (administrativ by i Indonesien, lat -6,92, long 106,90), Jawa Barat, 
 Desa Sukamantri (administrativ by i Indonesien, lat -6,65, long 106,77), Jawa Barat, 
 Desa Sukamantri (administrativ by i Indonesien, lat -6,14, long 107,15), Jawa Barat, 
 Desa Sukamantri (administrativ by i Indonesien, lat -7,05, long 107,77), Jawa Barat, 
 Kelurahan Sukamantri, administrativ by, Jawa Barat, 

Robotskapade Indonesienförgreningar